Борчани могу бити:

 Борчани (Бановце на Бебрави), насељено мјесто у округу Бановце на Бебрави, Тренчински крај, Словачка Република
 Борчани (Томиславград), насељено мјесто у општини Томиславград, Федерација БиХ, БиХ